Писек:

 Писек — город на юге Чехии, в районе Писек Южночешского края.
 Писек — один из 7 районов Южночешского края Чешской Республики.